Barkley Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Barkley Mountain (Alabama)
 Barkley Mountain (Kalifornien)
 Barkley Mountain (New York)